Fehling può riferirsi a:
 Alexander Fehling – attore tedesco
 Hermann Fehling – ginecologo tedesco
 Hermann von Fehling – chimico tedesco
 Jürgen Fehling – regista teatrale tedesco